Afon – cratere di 243 Ida
 Novy Afon – città della Georgia nota per le sue grotte
 vari elementi della topografia gallese, tra cui:
 Severn – Afon Hafren
 Wye – Afon Gwy
 Stretto di Menai – Afon Menai